Prandtner ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Prandtner (1819–1893), bayerischer Kaufmann, Bürgermeister und Abgeordneter
 Leopold Prandtner (1685–1758), österreichischer Jesuit und Philosophiehistoriker

Siehe auch:
 Prantner
 Brandtner